Giuseppe Arcimboldo detto Arcimboldi, pittore
 Arcimboldi, famiglia patrizia milanese, della quale furono esponenti, tra gli altri:
 Giovanni IV Arcimboldi (1484-1488), già vescovo di Novara
 Guidantonio Arcimboldi (1428-1497), anche senatore e presidente del Senato stesso
 Ottaviano Arcimboldi (...-1497), eletto Arcivescovo, morì prima di essere consacrato
 Giovannangelo Arcimboldi (1485-1555)
 Giuseppe Arcimboldi (1527-1593), pittore, meglio noto come l'Arcimboldo
 Gianangelo Arcimboldi, nel 1603 diviene Conte di Candia, nel Piemonte

Pagine correlate 
 Teatro degli Arcimboldi
 Bicocca degli Arcimboldi
 Scuole Arcimbolde